Мортемар () — французская фамилия. Известные носители:

 Мортемар, Габриель де Рошешуар де (1600-1675) — французский аристократ, первый камер-юнкер короля Людовика XIII.
 Мортемар, Казимир Луи Викторьен (1787-1875) — французский генерал и дипломат.